La Serie A1 2000-2001 è stata l'82ª edizione del massimo livello del Campionato italiano maschile di pallanuoto. 

Come nella stagione precedente, si sono affrontate in finale Posillipo e Florentia, con i napoletani che hanno conquistato il decimo titolo nazionale della loro storia. I Play-out a eliminazione diretta hanno sancito la retrocessione di Pescara e Telimar Palermo, ma le due squadre sono state in seguito ripescate per l'allargamento della serie A1 a 16 squadre.

Classifica

Play Off

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale Scudetto

Play Out

Verdetti
  CN Posillipo Campione d'Italia
  Pescara e Te.li.mar. PA retrocesse in Serie A2

Bibliografia

Voci correlate
Serie A2 2000-01

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 2000
Sport acquatici nel 2001
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto